Igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat (Pinheiros) - no bairro Pinheiros, São Paulo, São Paulo, Brasil
Igreja de Nossa Senhora de Monte Serrat (Salto) - em Salto, São Paulo, Brasil 
Igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat (Santos) - em Santos, São Paulo, Brasil
Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora do Monte Serrat - em Salvador, Bahia, Brasil,

Ou ainda:
Forte de Nossa Senhora de Monte Serrat

Desambiguações de templos